Blueberry Hill steht für:

 Blueberry Hill, Popsong

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blueberry Hill (Alabama), im Elmore County
 Blueberry Hill (Kentucky), im Fayette County
 Blueberry Hill (Maryland), im Worcester County
 Blueberry Hill (Mississippi), im Lincoln County
 Blueberry Hill (Texas), im Montgomery County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Blueberry Hill (Alaska)
 Blueberry Hill (Arkansas)
 Blueberry Hill (Hügel, Kentucky)
 Blueberry Hill (Cumberland County, Maine)
 Blueberry Hill (Kennebec County, Maine)
 Blueberry Hill (Massachusetts)
 Blueberry Hill (Minnesota)
 Blueberry Hill (Addison County, Vermont)
 Blueberry Hill (Rutland County, Vermont, 379 m)
 Blueberry Hill (Rutland County, Vermont, 501 m)
 Blueberry Hill (Windsor County, Vermont)

Filme:
 Blueberry Hill (1988), US-amerikanischer Film von Strathford Hamilton
 Blueberry Hill (1989), belgischer Film von Robbe De Hert

Siehe auch:
 Blueberry Hills